Гоменю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Гоменюк Володимир Михайлович — український футболіст, нападник клубу «Металіст» (Харків) та Національної збірної України.
 Гоменюк Дмитро Васильович — директор Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня.
 Гоменюк Іван Артемович — український політик, колишній народний депутат України, член Партії регіонів, голова Запорізької райради (з квітня 2002).
 Гоменюк Микола Григорович (1950—2013) — заслужений журналіст України.
 Гоменюк-Мельник Ірина Остапівна — майстриня українського народного декоративного розпису.
 Джекі Армстронґ-Гоменюк — канадська політична діячка.

Примітки 

Українські прізвища